New Zealand Football Championship 2016/2017 var den trettonde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod nu av 10 lag, Waibop United hade drag sig ur efter föregående säsong och tre nya lag gick med i ligan denna säsongen; Eastern Suburbs, Hamilton Wanderers och Tasman United. Grundserien vanns av Auckland City medan slutspelet av Team Wellington.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2016 i Nya Zeeland
2017 i Nya Zeeland
2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017